Karbala – miasto w środkowym Iraku
 Karbala – prowincja w Iraku
 Karbala –  wieś w Syrii

 Karbala – polski film (2015)

Zobacz też 
 Bitwa pod Karbalą – Bitwa pod Karbalą